Unione Sportiva Arsenale – ex società calcistica italiana di Messina, attiva nel 1944-1945 e dal 1946 al 1951
Unione Sportiva Arsenale – ex società calcistica italiana di Taranto, attiva dal 1941 al 1947